Anna av Böhmen (; ) kan syfta på:

Personer 

 Anna av Böhmen (1201–1265), hertiginna av Schlesien, gift med Henrik IV av Sachsen
 Anna av Böhmen (1290–1313), drottninggemål av Böhmen, gift med Henrik av Böhmen
 Anna av Böhmen (1323–1338), hertiginna av Österrike, gift med Johan I av Luxemburg
 Anna av Böhmen (1366–1394), drottning av England, gift med Rikard II av England
 Anna av Böhmen (1503–1547), drottning av Tyskland, gift med Ferdinand I av Tyskland

Se även 

 Anna av Österrike (olika betydelser)